USS Bonita ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos.

 El , fue un submarino, renombrado C-4, que pattrulló la costa este de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial

 El , fue una embarcación a motor de 14 metros en servicio entre 1917 y 1918. 

 El , fue un submarino botado inicialmente como V-3 (SF-6). Durante la Segunda Guerra Mundial, realizó misiones de patrulla costera.

 El , fue una submarino clase Barracuda botado como K-3. Formó parte del proyecto Kayo durante la Guerra Fría.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos